▶ Liste(n) von Pseudobasiliken – Übersicht

– Siehe auch Liste der Hallenkirchen in Frankreich (bisher 552 erfasst) –

Erfassungsstand: 485

Von den zahlreichen Pseudobasiliken in Frankreich sind nur wenige landesweit und international bekannt. Die meisten sind ländliche Pfarrkirchen.
Da sich diese wenig bekannten Kirchen nur durch zeitaufwändiges Screening des Gesamtbestandes erfassen lassen, ist die Vollständigkeit dieser Liste noch regional sehr unterschiedlich.

Hauts-de-France 

– Siehe auch Hallenkirchen in Hauts-de-France (bisher 183 erfasst) –

Erfassungsstand: 164

Nord 
– Siehe auch Hallenkirchen im Département Nord (43) –

Erfassungsstand: 8, davon 1 auch Hallenkirche

Pas-de-Calais 
– Siehe auch Hallenkirchen im Département Pas-de-Calais (bisher 15 erfasst) –

Erfassungsstand: 5, davon 3 auch teilweise Hallenkirche.

Somme 
– Siehe auch Hallenkirchen im Département Somme (bisher 7 erfasst) –

Erfassungsstand: 5, davon 1 teilweise Pseudobasilika, teilweise Basilika.

Aisne 

– Siehe auch Hallenkirchen im Département Aisne (bisher 4 erfasst) –

Erfassungsstand: 18

Oise 
– Siehe auch Hallenkirchen im Département Oise (107) –

Erfassungsstand: 128, davon einige teils Pseudobasilika, teils Hallenkirche, dazu Grenzfälle.

Hintergrundinformetionen:
 EOi = Églises de l'Oise – Art roman et gothique

Île-de-France 
– Siehe auch Hallenkirchen in der Île-de-France (bisher 15 erfasst) –

Erfassungsstand: 27

Paris 
– Siehe auch Hallenkirchen in Paris (bisher 3 erfasst) –

Seine-et-Marne 
– Siehe auch Hallenkirchen im Département Seine-et-Marne –

Erfassungsstand: 9

Essonne 
– Siehe auch Hallenkirchen im Département Essonne –

Erfassungsstand: 6

Yvelines 
– Siehe auch Hallenkirchen im Département Yvelines –

Val-d'Oise 
– Siehe auch Hallenkirchen im Département Val-d'Oise (bisher 5 erfasst) –

Erfassungsstand: 9, davon 2 teils Hallenkirche, teils Pseudobasilika

Centre-Val de Loire 

– Siehe auch Hallenkirchen in der Region Centre-Val de Loire (bisher 41 erfasst) –

Erfassungsstand: 60

Loiret 

– Siehe auch Hallenkirchen im Département Loiret (19) –

Anzahl: 33, davon 3 Grenzfälle zur Staffelhalle.

Von mehreren Kirchen waren keine Innenfotos zu finden. Angesichts des Verhältnisses von Innen- und Außengestalt von Hallenkirchen des Départements könnte die eine oder andere der unzureichend dokumentierten „Pseudobasiliken“ auch eine Hallenkirche sein.

Cher 
– Siehe auch Hallenkirchen im Département Cher (6) –

Anzahl: 4, davon 1 teils Hallenkirche, teils Pseudobasilika.

Indre 
– Siehe auch Hallenkirchen im Département Indre (bisher nur 1 erfasst) –

Loir-et-Cher 
– Siehe auch Hallenkirchen im Département Loir-et-Cher (7) –

Erfassungsstand: 17, daovon 1 auch als Pseudobasilika zu betrachten.

Eure-et-Loir 

– Siehe auch Hallenkirchen im Département Eure-et-Loir (bisher 4 erfasst) –

Anzahl: 4

Normandie 

– Siehe auch Hallenkirchen in der Normandie (bisher 20 erfasst) –

Erfassungsstand: 14

Eure 

– Siehe auch Hallenkirchen im Département Eure (bisher 4 erfasst) –

Erfassungsstand: 5

Seine-Maritime 

– Siehe auch Hallenkirchen im Département Seine-Maritime (bisher 4 erfasst) –

Calvados 

– Siehe auch Hallenkirchen im Département Calvados (bisher 2 erfasst) –

Orne 

– Siehe auch Hallenkirchen im Département Orne (bisher 3 erfasst) –

Erfassungsstand: 3

Manche 

– Siehe auch Hallenkirchen im Département Manche (6) –

Anzahl: 4

Bretagne 

– Siehe auch Hallenkirchen in der Bretagne (bisher 41 erfasst) –

Erfassungsstand: 50

Ille-et-Vilaine 

– Siehe auch Hallenkirchen im Département Ille-et-Vilaine (bisher 15 erfasst) –

Das Département Ille-et-Vilaine grenzt im Osten an die Normandie

Côtes-d’Armor 
Das Département Côtes-d’Armor erstreckt sich entlang der Nordküste der Halbinsel.

– Siehe auch Hallenkirchen im Département Côtes-d’Armor (bisher 9 erfasst) –

Erfassungstand: 16

Finistère 

– Siehe auch Hallenkirchen im Département Finistère (12) –

Das Département Finistère umfasst die westliche Südküste der Halbinsel.

Anzahl: 11,davon 2 Grenzfälle Hallenkirche/Pseudobasilika

Morbihan 
– Siehe auch Hallenkirchen im Département Morbihan (bisher 5 erfasst) –

Das Département Morbihan umfasst die östliche Südküste der Halbinsel.

Erfassungsstand: 15, davon 1 teils Hallenkirche, teils Pseudobasilika

Pays de la Loire 

– Siehe auch Hallenkirchen in der Region Pays de la Loire (bisher 12 erfasst) –

Anzahl: 8

Mayenne 

Anzahl: 1

Maine-et-Loire

Loire-Atlantique

Vendée 

Anzahl: 3

Nouvelle-Aquitaine 

– Siehe auch Hallenkirchen in der Region Nouvelle-Aquitaine (bisher 30 erfasst) –

Erfassungsstand: 30

Deux-Sèvres 
– Siehe auch Hallenkirchen im Département Deux-Sèvres (bisher 11 erfasst) –

Erfassungsstand: 5

Vienne 
– Siehe auch Hallenkirchen im Département Vienne (bisher 6 erfasst) –

Erfassungsstand: 7

Haute-Vienne

Creuse 
Hallenkirchen wurden im Département Creuse noch keine erfasst.

Erfassungsstand: 4

Corrèze 
Das Dép. Corrèze entspricht weitgehend dem historischen Limousin.

Dordogne 

Das Département Dordogne entspricht weitgehend dem historischen Périgord

– Siehe auch Hallenkirchen im Département Dordogne (bisher 7 erfasst) –

Erfassungsstand: 2

Charente-Maritime 

Das Département Charente-Maritime besteht aus dem historischen Aunis und großen Teilen der Saintonge.

– Siehe auch Hallenkirchen im Département Charente-Maritime –

Anzahl: 1 (evt. noch mehr)

Gironde 
– Siehe auch Pseudobasiliken im Département Gironde (bisher 5 erfasst) –

Erfassungsstand: 2

Lot-et-Garonne 
– Siehe auch Hallenkirchen im Département Lot-et-Garonne (15) –

Anzahl: 7

Occitanie 

– Siehe auch Hallenkirchen in der Region Occitanie (bisher 21 (oder 29) erfasst) –

Erfassungsstand: 27 (oder 17)

Lot 
– Siehe auch Hallenkirchen im Département Lot (bisher 2 erfasst) –

Tarn-et-Garonne 
– Siehe auch Hallenkirchen im Département Tarn-et-Garonne (bisher 2 erfasst) –

Gers 

– Siehe auch Hallenkirchen im Département Gers (auch nur 1) –

Hautes-Pyrénées 

– Hallenkirchen gibt es im Département Hautes-Pyrénées wahrscheinlich keine. –

Anzahl: 4

Pyrénées-Orientales 
– Siehe auch Hallenkirchen im Département Pyrénées-Orientales (bisher nur 1 erfasst) –

Hérault 
– Siehe auch Hallenkirchen im Département Hérault (bisher 1 oder 2 erfasst) –

Erfassungsstand: 2 oder 3 (eine Kirche mangels Innenfotos nicht sicher einzuordnen)

Gard

Lozère 
– Siehe auch Hallenkirchen im Département Lozère (4) –

Anzahl: 5

Aveyron 
– Siehe auch Hallenkirchen im Département Aveyron (bisher 4 erfasst) –

Erfassungsstand: 4, davon 1 wohl auch Pseudobasilika.

Provence 

– Siehe auch Hallenkirchen in der Provence (bisher 9 erfasst) –

Erfassungsstand: 7

Von den sechs Départements dieser Region repräsentieren Bouches-du-Rhône, Var und Alpes-de-Haute-Provence die historische Provence, Vaucluse im Wesentlichen das Landgebiet des Papstsitzes Avignon und Alpes-Maritimes die bis 1860 zum Piemont gehörigen Grafschaft Nizza.

Bouches-du-Rhône

Alpes-Maritimes

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Auvergne-Rhône-Alpes 

– Siehe auch Hallenkirchen in Auvergne-Rhône-Alpes (37, evt. noch mehr) –

Anzahl: 35 (evt. noch mehr)

Loire 
– Siehe auch Hallenkirchen im Département Loire (bisher 4 erfasst) –

Erfassungsstand: 5

Das Département Loire entspricht in seiner Ausdehnung weitgehend der mittelalterlichen Grafschaft Forez.

Puy-de-Dôme 
– Siehe auch Hallenkirchen im Département Puy-de-Dôme (bisher 7 erfasst) –

Erfassungsstand: 4

Cantal 

– Siehe auch Hallenkirchen im Département Cantal (bisher 4 erfasst) –

Erfassungsstand: 3

Das Département Cantal umfasst den Südwesten der früheren Grafschaft und dann Provinz Auvergne.

Haute-Loire 

– Siehe auch Hallenkirchen im Département Haute-Loire (bisher 3 erfasst) –

Erfassungsstand: 2

Drôme 

– Siehe auch Hallenkirchen im Département Drôme (bisher 3 erfasst) –

Erfassungsstand: 6

Ain 
Süden der Franche-Comté.

– Siehe auch Hallenkirchen im Département Ain (bisher 2 erfasst) –

Erfassungsstand: 4

Isère 

– Siehe auch Hallenkirchen im Département Isère (bisher 6 erfasst) –

Erfassungsstand: 7

Haute-Savoie 

– Siehe auch Hallenkirchen im Département Haute-Savoie (bisher 2 erfasst) –

Erfassungsstand: 4, davon 1 auch als Hallenkirche zu betrachten.

Bourgogne-Franche-Comté 

(überwiegend das Burgund im deutschsprachigen Sinn)

– Siehe auch Hallenkirchen in Bourgogne-Franche-Comté (Erfassungsstand 25) –

Erfassungsstand: 24 (Screening noch nicht weit fortgeschritten – vgl. alphabetische Verteilung)

Nièvre

Yonne 
– Siehe auch Hallenkirchen im Département Yonne (bisher 2 erfasst) –

Côte-d’Or 

– Siehe auch Hallenkirchen im Département Côte-d’Or –

Erfassungsstand: 13 (unvollständig, vgl. alphabetische Verteilung)

Doubs 

(Screening noch nicht weit fortgeschritten)

Grand Est 

– Siehe auch Hallenkirchen in der Region Grand Est (bisher 65 erfasst) –

Erfassungsstand: 39

 Elsass

Bas-Rhin 
– Siehe auch Hallenkirchen im Département Bas-Rhin, also Unterelsass (bisher 7 erfasst) –

Lothringen und Barrois

Vosges 
– Siehe auch Hallenkirchen im Département Vosges (bisher 4 erfasst) –

Erfassungsstand: 4

Meuse 
– Siehe auch Hallenkirchen im Département Meuse (bisher 4 erfasst) –

 Champagne

Aube 
– Siehe auch Hallenkirchen im Département Aube (bisher 23 erfasst) –

Erfassungsstand: 10

Haute-Marne 
– Siehe auch Hallenkirchen im Département Haute-Marne (bisher 2 erfasst) –

Ardennes 
– Siehe auch Hallenkirchen im Département Ardennes (bisher 6 erfasst) –

Erfassungsstand: 4

Marne 

– Siehe auch Hallenkirchen im Département Marne (bisher 3 erfasst) –

Erfassungsstand: 18

 Hintergrundinformation: IGE = Inventaire Grand Est

Siehe auch 
 Pseudobasilika

Einzelnachweise 

!Frankreich
Frankreich, Pseudobasiliken
!Pseudobasiliken